Juan Carlos Arce ist der Name folgender Personen:

* Juan Carlos Arce (Schriftsteller) (* 1958), spanischer Schriftsteller
 Juan Carlos Arce (Fußballspieler) (* 1985), bolivianischer Fußballspieler